When Evil Speaks — студийный альбом группы Suicide Commando, вышедший в начале мая 2013 года.

История 
5 ноября 2011 года на официальном сайте коллектива было объявлено название новой пластинки. 1 февраля 2013 появилась новость о том, что запись альбома завершена, а также о том, что новый альбом будет состоять из 12 песен, включая последний на данный момент сингл «Attention Whore», и будет доступен в трёх версиях: в виде обычного CD, в виде лимитированного двойного CD с бонусным диском ремиксов и в виде строго ограниченного издания, содержащего оба диска и некоторые эксклюзивные материалы.

29 марта 2013 начаты предварительные заказы альбома. Альбом можно заказать по почте в магазинах Out Of Line и Metropolis. Также внесены уточнения о том, что бонусный диск с ремиксами будет называться «When Hate Prevails», строго лимитированное издание будет представлять собой стальную упаковку ручной работы, а третий диск этого издания будет называться «Rewind» и будет содержать запись концерта Suicide Commando с ретро-программой, состоявшегося в июле 2012 в Утрехте (Голландия). Также объявлены точные даты релиза: европейский — 3 мая (на Out Of Line Records), американский — 14 мая (на Metropolis Records). Опубликована обложка альбома.

29 апреля 2013 на сайте YouTube опубликован промотрейлер альбома.

Альбом стартовал в German Media Control Album Charts с 47 позиции.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 When Evil Speaks (limited 3CD steel box plus T-shirt bundle) на официальном сайте Out Of Line
 When Evil Speaks (Limited Edition) на официальном сайте Metropolis Records
 When Evil Speaks / When Hate Prevails / Rewind на сайте Amazon.com
 Suicide Commando - When Evil Speaks на сайте Discogs
 Превью альбома на SoundCloud
 Рецензия на альбом на machinistmusic.net

Альбомы 2013 года